Toxocaridae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Toxocaridae i ordningen Ascaridida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Ascaridida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Toxocaridae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Toxocaridae